Потураєв — російське прізвище.

Відомі носії 
 Потураєв Валентин Микитович (1922—2003) — радянський, український учений механік.
 Потураєв Микита Русланович (1970) — український політик.

Російські прізвища